

Sigle 
 Baloncesto Superior Nacional – lega di pallacanestro portoricana
 Boussois-Souchon-Neuvesel – antica azienda francese che diede vita al gruppo BSN, ora Danone
 National Standardization Agency of Indonesia o Badan Standardisasi Nasional

Codici 
 BSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bossangoa (Repubblica Centrafricana)
 bsn – codice ISO 639-3 della lingua barasana-eduria